Elmwood (Illinois)
 Elmwood (Louisiana)
 Elmwood (Nebraska)
 Elmwood (Wisconsin)
 Elmwood Park (Nova Jersey)
 Elmwood Park (Wisconsin)
 Elmwood Place, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio